Wyraz zapożyczony z węgierskiego (jancsár), z tureckiego – yeniçeri = nowe wojsko:
 janczarzy – piechota turecka
 janczarka – strzelba
 janczary – dzwoneczki przy końskiej uprzęży

Zobacz też:
 Tadeusz Janczar (1926–1997) – polski aktor
 Krzysztof Janczar (ur. 1950) – polski aktor